D86 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Agincourt (D86), un destroyer de Classe Battle de la Royal Navy ;
 HMS Birmingham (D86), un destroyer de type 42 de la Royal Navy ;
 HMS Hawkins (D86), un croiseur lourd de Classe Hawkins de la Royal Navy.

Médecine 
 Sarcoïdose, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
 Route départementale 86, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres